Henry Holland kan syfta på bland andra:

* Henry Holland, 3:e hertig av Exeter (1430–1475), engelsk ädling
 Henry Holland, 1:e baronet (1788–1873), brittisk läkare och reseskildrare
 Henry Holland, 1:e viscount Knutsford (1825–1914), brittisk politiker
 Henry Holland (1745–1806), brittisk arkitekt
 Henry Scott Holland (1847–1918), brittisk teolog
 Henry Holland (modeskapare) (1986–), en engelsk modeskapare

Se även 
 Henry Fox